Plaats in Indonesië
 Tambak Boyo (Mantingan), een plaats in het bestuurlijke gebied Ngawi in de provincie Oost-Java
 Tambak Boyo (Buay Madang Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra

Zie ook 
 Tambakboyo, doorverwijspagina